Kærby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærby (Albøge Sogn) – en bebyggelse i Albøge Sogn, Norddjurs Kommune
 Kærby (Brande Sogn) – en bebyggelse i Brande Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Kærby (Kastbjerg Sogn) – en bebyggelse i Kastbjerg Sogn, Norddjurs Kommune
 Kærby (Knudsker Sogn) – en bebyggelse i Knudsker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Kærby (Kærby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kærby Sogn, Randers Kommune
 Kærby (Middelfart Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Asperup Sogn og Indslev Sogn – Middelfart Kommune
 Kærby (Rørby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rørby Sogn, Kalundborg Kommune
 Kærby (Skovby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skovby Sogn, Nordfyns Kommune
 Kærby (Aalborg) – en bebyggelse i Ansgars Sogn, Aalborg Kommune